Полуектов Микола Сергійович (1910—1986) — український хімік, академік НАН України.
 Полуектов Павло Андрійович — казахський хокеїст, воротар.

російські прізвища